Tóth Máté (?) operatőr, 2001-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán
 Tóth Máté színész (lehet, hogy azonos az operatőrrel?)
 Tóth Máté (1998) labdarúgó
 Tóth Máté (labdarúgóedző)